Als TeBe werden bezeichnet:

 Tennis Borussia Berlin, Berliner Fußballverein
 Marke der Firma Treuleben & Bischof

Siehe auch:
 Thebe
 Tebbe

Abkürzung